Der Führer steht für:

 Der Führer (Zeitung), NSDAP-Zeitung im Gau Baden
 SS-Panzergrenadier-Regiment 4 „Der Führer“, ein militärischer Verband der Waffen-SS
 Der Führer, Erzählung von Anna Seghers (1965), siehe Die Kraft der Schwachen #Der Führer
 ein Synonym für Adolf Hitler
 die deutsche Übersetzung von De Gids

Siehe auch:
 Führer